Сан Лоренцо има више значења.

Географија

Аргентина 
 Сан Лоренцо

Боливија 
 Сан Лоренцо

Италија 
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Асколи Пичено, региону Марке
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Беневенто, региону Кампанија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Казерта, региону Кампанија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Кротоне, региону Калабрија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Фермо, региону Марке
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Фођа, региону Апулија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Фрозиноне, региону Лацио
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Гросето, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Л'Аквила, региону Абруцо
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Ливорно, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Сасари, региону Сардинија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Палермо, региону Сицилија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Пиза, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Пистоја, региону Тоскана
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Порденоне, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Потенца, региону Базиликата
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Ређо ди Калабрија, региону Калабрија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Рим, региону Лацио
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Сасари, региону Сардинија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Сиракуза, региону Сицилија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Терамо, региону Абруцо
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Терни, региону Умбрија
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Трст, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт
 Сан Лоренцо, насеље у Италији у округу Верона, региону Венето

Порторико 
 Сан Лоренцо, општина у америчкој острвској територији Порторико, острвској држави Кариба

САД 
 Сан Лорензо, насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Сан Лорензо, насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико

Остало 
 ФК Сан Лоренцо